Canadas Grand Prix 2014 (officielle navn: Formula 1 Grand Prix du Canada 2014) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 8. juni 2014 på Circuit Gilles Villeneuve i Montréal, Canada. Det var det syvende løb i -sæsonen, og det 51. Canadas Grand Prix. Løbet blev vundet af Red Bulls Daniel Ricciardo, som tog sin første sejr i Formel 1. På andenpladsen kom Mercedes-køreren Nico Rosberg, som dermed øgede sin føring i kørermesterskabet over sin teamkollega Lewis Hamilton, som måtte udgå med tekniske problemer. På tredjepladsen kom regerende verdensmester Sebastian Vettel.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Esteban Gutiérrez deltog ikke i kvalifikationen, eftersom skaderne på bilen efter en ulykke i tredje træningsomgang ikke var mulig for teamet at reparere i tide. Han fik tilladelse til at starte i løbet fra løbsledelsen, som baseret på tiderne fra træningsomgangene anså at han var i stand til at køre indenfor 107%-grænsen. På grund af skaderne på bilen måtte teamet også udskifte gearkasse og overlevelsescelle, og som følge af dette blev Gutiérrez pålagt at starte fra pit lane.
  - Kamui Kobayashi fik en gridstraf på fem placeringer for at have foretaget en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse før løbet.
  - Sergio Pérez, Felipe Massa og Esteban Gutiérrez udgik af løbet, men blev klassificeret eftersom de havde fuldført over 90% af løbsdistancen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2014
Canadas Grand Prix